Škor (Stari Grad), mali barokni trg u istočnom dijelu Starog Grada na Hvaru
 Škor (Komiža), trg u Komiži, na Visu